Back in the U.S.A. – singolo di Chuck Berry del 1959
 Back in the USA – album degli MC5 del 1970
 Back in the USA – singolo dei Green Day del 2017